Rivera är ett latinskt efternamn med rötter från Spanien (Andalusien). Namnet kommer från det gamla spanska skrivsättet för ordet ribera (nuvarande rivera) som betyder flodbank. Ribeira, Riva, Riviere, Riba och Rivero är några varianter av namnet.

Personer
Chita Rivera (född 1933), amerikansk sångerska, skådespelare och musikalartist
Diego Rivera (1886–1957), mexikansk målare
Fructuoso Rivera (1784–1854), uruguayansk general och politiker (president)
Geraldo Rivera ({född 1943), amerikansk advokat, journalist, skribent och reporter
Gianni Rivera (född 1943), italiensk fotbollsspelare
 Jenni Rivera
 Jimmie Rivera
 Jorge Rivera
 Luis Rivera (dramatiker)
 Mariano Rivera
 Miguel Primo de Rivera (1870–1930), spansk general och politiker
 Naëla
 Naya Rivera
 Valero Rivera Folch
 Valero Rivera
 Vincenzo Rivera (1890 – 1967), botanist
 Zuleyka Rivera

Spanska efternamn